Двадцать четвёртая симфония:

 Симфония № 24 (Гайдн), ок. 1764
 Симфония № 24 (Моцарт), 1773
 Симфония № 24 (Иоганн Михаэль Гайдн), 1781
 Симфония № 24 (Мясковский), 1943
Симфония № 24 (Хованесс), 1973

 0021